Campionato mondiale per club FIVB 1992 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 1992 – torneo di pallavolo maschile